En latin viridis signifie « vert ».

Histoire naturelle 
L’adjectif  viridis est usité comme épithète spécifique dans les noms scientifiques de bon nombre de plantes et d’animaux (reptiles, poissons, batraciens, insectes…) :
 au masculin ou au féminin : voir la liste des articles de Wikipédia sur les espèces ayant viridis comme épithète
 au neutre : voir la liste des articles de Wikipédia sur les espèces ayant viride comme épithète

Divers 
 Viridis Candela (« Chandelle verte ») est le titre ou plus exactement l’avant-titre d’une revue trimestrielle publiée depuis 1950 par le Collège de ’Pataphysique.
 (8774) Viridis, nom d’un astéroïde
 Viridis, jeu-vidéo sur internet réalisé par le binôme d'artistes Art-Act ayant la particularité d'être connecté à une ferme à spiruline.

Prénom 
Viridis est un prénom féminin, porté par :
 Viridis Visconti (1350–1414), fille de Barnabò Visconti de Milan et épouse de Léopold III de Habsbourg.   
 Viridis de Habsbourg-Lorraine (1961-), fille de l’archiduc Félix de Habsbourg-Lorraine (1916-2011) et épouse de Carl Dunning-Gribble.

Viridiana est un prénom féminin proche de Viridis, porté par : 
 Viridiana, héroïne du film homonyme Viridiana, réalisé par Luis Buñuel, sorti en 1961.
  (1963-1982), actrice mexicaine.

Notes et références

Voir aussi 
 Viridiplantae
 

Équivalents sémantiques : 
 Vert, , 
  (en anglais) 
   (en allemand)

Épithète spécifique